El tàntal (Ta) natural es compon de d'un isòtop estable el 181T i el 180mTa, el qual es considera teòricament estable, ja que no s'ha observat mai la seva desintegració.

El 180mTa és un isòmer nuclear que pot desintegrar-se de tres formes: per transició isomèrica a l'estat fonamental de 180Ta, per emissió beta a 180mW o per captura electrònica a 180mHf,. Això no obstant, com ja s'ha observat anteriorment, no s'ha observat mai radioactivitat procedent d'aquest isòmer nuclear en cap dels tres modes de desintegració. Només s'ha establert per observació un límit inferior d'aquest període de semidesintegració al voltant de 1015anys. La inusual natura del 180mTa queda subratllada pel fet que el seu estat fonamental té un període de semidesintegració de 8 hores. El 180mTa és l'únic isòmer nuclear natural (excloent-hi els núclids radiogènics i cosmogènics de vida curta).

El tàntal s'ha proposat com a material per a la fabricació d'armes nuclears del tipus bomba salada juntament amb el ja conegut cobalt. Un envoncall de 180mTa, irradiat per un flux de neutrons altament energètics provenint de l'explosió d'una arma termonuclear, podria transmutar en l'isòtop radioactiu 182Ta amb un període de semidesintegració de 114,43 dies i produir una radiació gamma de 1.12 MeV, incrementant significativament la radioactivitat de la pluja radioactiva d'aquestes armes durant mesos. No hi ha constància que aquest tipus d'armament s'hagi construir, provat o usat mai. s

Massa atòmica estàndard: 80,94788(2) u

Taula

Notes 
 Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
 Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències 
 Masses isotòpiques de l'Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Composicions isotòpiques i masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Semivida, espín i dades d'isomers triades d'aquestes fonts:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

Tantal
Tàntal